Pannetier peut faire référence à :

 François Panetié ou Pannetier (1626-1696), chef d'escadre
 Claude Marie Joseph Pannetier (1769-1843), général de la Révolution française
 Jean-Marc Pannetier (1953-?), directeur artistique français
 Isabelle Pannetier, chef costumière
Virginie Pannetier, née le